Лувіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Лувіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Лувіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Лувіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос